Chiesa dei Santi Felice e Adauto a Turlago di Fivizzano
Chiesa dei Santi Felice e Adauto a San Felice del Benaco